George Washington McCrary – politico statunitense
 JD McCrary – cantante, ballerino e attore statunitense
 Jordan McCrary – calciatore statunitense
 Michael McCrary – ex giocatore di football americano statunitense